Majur je lahko:
 Majur, Jagodina (Srbija)
 Majur, Šabac (Srbija)
 Majur, Farkaševac (Hrvaška)
 Majur, Majur (Hrvaška)